El topónimo Cilleros puede hacer referencia a:

 Cilleros, un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura.
 Cilleros de la Bastida, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.

Además, en singular:
 Cillero o Santiago de Celeiro es una parroquia del municipio de Vivero, en Galicia.

 Un cillero era un hombre que tenía a su cargo guardar los granos y frutos de los diezmos en la cilla, dar cuenta de ellos y entregarlos a los partícipes.

Referencias